Toponímia:
 Beaulieu (Ardecha), municipi del departament de l'Ardecha i a la regió de Roine-Alps
 Beaulieu (Calvados), municipi de la Baixa Normandia, departament de Calvados
 Beaulieu (Cantal), municipi d'Alvèrnia, departament de Cantal
 Beaulieu (Costa d'Or) municipi de la Borgonya, departament de Côte-d'Or
 Beaulieu (Hérault), municipi del Llenguadoc-Rosselló, departament de l'Erau
 Beaulieu (Indre) municipi del Centre, departament de l'Indre
 Beaulieu (Isèra), municipi del Roine-Alps, departament de l'Isèra
 Beaulieu (Alt Loira) municipi d'Alvèrnia, departament de l'Alt Loira
 Beaulieu (Nièvre) municipi de Borgonya, departament de Nièvre
 Beaulieu (Orne), municipi de la Baixa Normandia, departament d'Orne
 Beaulieu (Puèi Domat), municipi d'Alvèrnia, departament del Puèi Domat
 Beaulieu-lès-Loches municipi del departament de l'Indre i Loira
 Beaulieu-sur-Dordogne municipi del departament de Corresa
 Beaulieu-sur-Loire municipi del departament del Loiret
 Beaulieu-sur-Mer municipi del departament dels Alps Marítims
 Ferrière-sur-Beaulieu municipi del departament de l'Indre i Loira
 Rejet-de-Beaulieu, municipi del Nord – Pas-de-Calais, departament de Nord
 Beaulieu (Hampshire), municipi anglès del comtat Hampshire
 Biografies:
 Sébastien de Pontault de Beaulieu (c. 1612 - 1674), noble, militar i enginyer francès
 Corey Beaulieu (1983, Brunswick, Maine), guitarrista estatunidenc del grup de metal Trivium
 Jean-Pierre de Beaulieu (1725 - 1819), general való de l'Armada Imperial